Taivalsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Taivalsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (4 ha)
2. Taivalsaari och Viitasaari, Nyslott,  (20 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar